Ел Гвариче има више значења:

 Ел Гвариче, Ел Гваричи (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Гвариче, Ел Гваричикагваро (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Гвариче, Лос Парахес (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Гвариче (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику